Bernardine Esugi est une femme politique congolaise (Congo-Kinshasa). 

Elle a travaillé pour plusieurs ministères de ce même pays, dont celui de l'éducation depuis 1982. Après quelques années d'activités et de responsabilités dans différentes administrations, elle est demandée au Secrétariat permanent de l'UNESCO pour le Zaïre (aujourd’hui R.D.C.) 

En 1991, elle rejoint le groupe fondateur de KimVision, un club affilié à la Fédération des associations et des clubs Unesco, qui devient par la suite une ONGD. Elle en est actuellement la présidente. À son actif, entre autres, la direction du Festival de la route de l'esclave du continent africain (FRESCAF) dont la première édition, en décembre 2005, a eu lieu à Kinshasa avec la collaboration de plusieurs pays voisin de la RDC, dont l'Angola et le Congo-Brazzaville.

Liens externes 
 Site officiel KimVision

Femme politique congolaise (RDC)